

Топоним 
 Ла-Калера (Чили) — город и коммуна, в Чили в провинции Кильота области Вальпараисо.
 Ла-Калера (Кордова) — город и муниципалитет в Аргентине, в департаменте Колон провинции Кордова.

См. также 
 Калера